Hoguera de las vanidades puede referirse a:

 Hoguera de las vanidades, quema de libros y otros objetos en Florencia, impulsada por Girolamo Savonarola el 7 de febrero de 1497.
 La hoguera de las vanidades, novela de 1987 escrita por el estadounidense Tom Wolfe.
 La hoguera de las vanidades, película estadounidense de 1990 basada en la novela homónima, protagonizada por Tom Hanks, Bruce Willis y Melanie Griffith.